Der Begriff Draft (engl. draft [auch draught] „Zug“, „Zeichnung“, „Entwurf“) bezeichnet:

 Entry Draft, im nordamerikanischen Profisport die Berufung in eine Mannschaft, unter anderem
 Eishockey, USA: NHL Entry Draft
 Eishockey, Kanada: CHL Import Draft
 Baseball: MLB Draft
 Basketball: NBA Draft
 American-Football: NFL Draft
 The Draft, eine US-amerikanische Post-Hardcoreband

Siehe auch:
 Draft Riots
 Drafting